Колтако́в — русская фамилия.

Известные представители:
 Колтаков, Виктор Митрофанович (род. 1938) — советский и российский краевед.
 
 Колтаков, Николай Владимирович (род. 1983) — украинский пауэрлифтер, спортивный журналист.
 Колтаков, Сергей Михайлович (1955—2020) — советский актёр.

 Колтакова, Меланья Ефимовна (1904—?) — Герой Социалистического Труда.
 Колтакова, Надежда Викторовна (род. 1992) — российская футболистка.